Men of Honor steht für:

 Men of Honor (Album), ein Album der US-amerikanischen Band Adrenaline Mob
 Men of Honor (Film), einen US-amerikanischen Film